Крістина Плішкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Курумі Нара.

Катерина Бондаренко виграла титул, у фіналі перемігши Тімеа Бабош з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tashkent Open
Tashkent Open 2017